Søborg (Gladsaxe), een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Gladsaxe
 Søborg (Gribskov), een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Gribskov
 Søborg (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Gribskov. De parochie maakt deel uit van het bisdom Helsingør
 Søborggård (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Gladsaxe. De parochie maakt deel uit van het bisdom Helsingør
 Søborgmagle (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Gladsaxe. De parochie maakt deel uit van het bisdom Helsingør
 Søborg Slot, Søborg Slot was een burcht en gevangenis in Denemarken.